Итальянское космическое агентство (ASI: ) основано в 1988 году с целью развития, координации и реализации космических проектов Италии. Учреждено при Министерстве университетов и научно-технических исследований Италии и представляет интересы страны в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Штаб-квартира агентства находится в Риме. Также имеются два оперативных центра в Матера и Трапани. В структуру агентства входит космодром Сан-Марко, расположенный в территориальных водах Кении, который в настоящее время не эксплуатируется. Годовой бюджет ASI составляет порядка €1 млрд.

Итальянское космическое агентство и его основной субподрядчик, итальянская компания «Alenia Aeronautica» (бывшая «Alenia Spazio», «Alenia Space»), создали или участвовали в создании ряда спутников, межпланетных станций, лёгкой ракеты-носителя Вега и имеют уникальный в Европе опыт изготовления по заказам ЕКА и НАСА герметичных космических модулей: шаттловской станции-лаборатории Спейслэб, модулей Международной космической станции (МКС) «Коламбус», «Гармония», «Спокойствие», «Купол» и запускавшихся на Шаттле герметичные многоцелевые модули снабжения МКС (MPLM) «Леонардо» (затем Герметичный многофункциональный модуль (PMM)), «Рафаэль» и «Донателло».

Деятельность 
 Различные эксперименты в сотрудничестве с НАСА: (TSS-1, LAGEOS II, SAR X, UV-STAR, SRTM…).
 BeppoSAX, орбитальная рентгеновская обсерватория.
 Кассини — Гюйгенс, первый искусственный спутник Сатурна, совместно с НАСА и ЕКА.
 Mars Express, совместно с ЕКА.
 Mars Reconnaissance Orbiter, совместно с НАСА.
 Sicral 1/1B/2, спутники военной связи.
 Swift, регистрация и наблюдение гамма-всплесков.
 AGILE, наблюдение рентгеновского и гамма-излучения.
 COSMO-SkyMed, РСА-спутник.
 LARES, геодезический спутник, планируемый к выводу на новой РН Вега.
 Вега, лёгкая ракета-носитель ЕКА.
 Лаборатория Спейслэб, два герметичных модуля.
 Модули МКС «Коламбус» для ЕКА и «Гармония», «Спокойствие», «Купол» для НАСА.
 Многоцелевые модули снабжения МКС (MPLM) «Леонардо» (затем Герметичный многофункциональный модуль (PMM)), «Рафаэль» и «Донателло».

Ссылки 
 Официальный сайт

Космические агентства

Появились в 1988 году в Италии